Australie 
Mont Tyrrell (Australie) (montagne en Australie-Méridionale, 31,10167° S 138,61687° E

Canada
Mont Tyrrell (Alberta) (montagne en Alberta) , 51,70003° N  115,83547° O 
Mont Tyrrell (Colombie - Britannique) (montagne en Colombie-Britannique) , 50,03318° N  116,75218° O
Mont Tyrrell (Yukon) (montagne au Yukon) , 63,71331° N, 140,07108° O

Svalbard 
Mont Tyrrell (Spitzberg) (montagne du Spitzberg),  78,53553° N, 16,59764° E

Toponymie